El Torneig de Rabat 2016, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 30 d'abril de 2016 al Club des Cheminots de Rabat, Marroc. Aquesta fou la primera edició celebrada a Rabat després que les tres anteriors es disputessin a Marràqueix.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016